Karppinen är ett efternamn som burits av bland andra:

 Klaes Karppinen (1907–1992), finsk längdåkare
 Mika Karppinen (född 1971), sverigefinsk trumslagare
 Pertti Karppinen (född 1953), finsk tävlingsroddare
 Timo Karppinen (född 1967), finsk orienterare

Finska efternamn